Верегжа — река в России, протекает в Любытинском и Боровичском районах Новгородской области. Впадает в озеро Шерегодра, из которого вытекает река Ситница. Длина реки составляет 36 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000020483
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002048
 Код бассейна — 01.04.02.002
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Любытинского района
Реки Боровичского района
Бассейн Коробожи